Оскар Давидович Строк (, , Динабург, Витебская губерния, Российская империя — 22 июня 1975, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский композитор и пианист, прозванный «рижским королём танго».

Биография

Семья и происхождение 
Оскар Строк родился в Динабурге Витебской губернии (ныне Даугавпилс, Латвия) в музыкальной еврейской семье и был младшим из восьмерых детей. Отец композитора — Давид Маркович Строк (1840—1920) — был армейским музыкантом, затем руководил клезмерской капеллой в Динабурге / Двинске, играл на нескольких инструментах (флейта, кларнет, фортепиано). По разным данным отец и мать будущего композитора (Хава Строк) были динабуржцами или поселились в Динабурге в конце 1860-х годов (мать переехала из латвийского города Екабпилса).

 Старший брат — Авсей Давидович Строк (; 1 января 1877 — 1 июля 1956) — видный  импресарио на Дальнем Востоке, в том числе занимался организацией гастролей Фёдора Шаляпина, Сергея Прокофьева, Миши Эльмана, Ефрема Цимбалиста, Артура Рубинштейна, главным образом в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай).
 Другой брат — Лев Давидович Строк (1888—1957, известный как  — Лео Строкофф) — американский скрипач, композитор и поэт-песенник, ученик Эжена Изаи.
 Племянник (сын сестры Строка Берты Давидовны Дубянской, 1870—1942) — Александр Маркович Дубянский (1900—1920) — пианист, выпускник Петербургской консерватории, ученик А. К. Глазунова и Ф. М. Блуменфельда, преподаватель Киевской консерватории.
 Другой племянник (сын его сестры Лизы, 1871—?) — Евгений Антопольский (1901—?) — скрипач-вундеркинд, выпускник Парижской консерватории, ученик Жака Тибо.
 Жена — Луиза Эдуардовна Строк (в девичестве Шуслер; 23 ноября 1891 — 1 августа 1964)
 Дочь — Вера Оскаровна Шишкина (в девичестве Строк; 17 августа 1919 — 23 апреля 2012), была замужем за артистом оперетты Владимиром Шишкиным (1919—1986).
 Внук — Юрий Владимирович Шишкин (5 января 1944).
 Сын — Евгений Оскарович Строк (4 февраля 1926 — 4 октября 1989).
 Внучка — Татьяна Евгеньевна Строк (20 апреля 1956).

Творческий путь 
Учился в Санкт-Петербургской консерватории по классу фортепиано Николая Дубасова и работал как аккомпаниатор на эстраде и в кинематографе. 

Основные годы жизни и творчества Строка прошли в Риге, где он долго выступал с регулярными концертами в известном ресторане-дансинг-кабаре «Альгамбра» (заведение принадлежало предпринимателю Георгу Берзиньшу), где и началось его творческое становление, а также в кафе-ресторане «Отто Шварц», известного по всей Латвии своими легендарными кондитерским изделиями. Периодически Строк жил также в Париже (1925), Берлине (1931), Харбине (приезжал в гости к брату Авсею), Алма-Ате (1941—1945), Риге (1945—1975), Москве. 

В 30-х годах 20 века в Риге Строк сочинил свои известные танго-шлягеры, которые мгновенно стали известны в мире — «Чёрные глаза», «Скажите, почему», «Лунная рапсодия», и. др. Многие его песни исполнял Пётр Лещенко. Выступал аккомпаниатором исполнителей еврейской песни, в том числе семилетнего рижского певца Миши Александровича (впоследствии синагогального кантора и известного советского эстрадного исполнителя). Аккомпанировал на концертах многим звёздам эстрады, в частности, выдающейся певице Надежде Плевицкой. Также он автор песен на стихи поэтов на идише, в том числе  мелодия его танго-шлягера "Голубые глаза" была использована в известной песне еврейских лагерей времен холокоста под названием «Виаhин зол их гейн». 

Во время Второй мировой войны, находясь в составе фронтовых концертных бригад действующей армии, он создал множество патриотических песен (среди которых — «Мы победим», «Фронтовой шофёр»). В эти военные годы были у Оскара Строка и совместные гастроли с Клавдией Шульженко. Выступал как композитор, солист и аккомпаниатор, принял участие в конкурсе на создание Государственного Гимна СССР и в работе над музыкой к кинофильму «Котовский». В этом фильме Строк снялся в эпизодической роли аккомпаниатора в белогвардейском кабаке.

После войны лёгкая и танцевальная музыка западного образца оказывается под запретом. Оскара Строка — автора свыше трёхсот танго и других музыкальных произведений, исполняемых лучшими оркестрами многих стран мира, — в 1948 г. исключают из Союза Советских композиторов Латвии, посчитав его музыку безыдейной. В Советском Союзе новые пластинки с записями его песен и инструментальных композиций начинают выходить лишь в начале 1970-х гг.

22 июня 1975 года к Оскару Давыдовичу Строку приехала скорая. Он, как всегда, шутил, играл для врача на рояле, подписал на память пластинку. А через несколько минут умер…

Похоронили композитора на еврейском кладбище Шмерли в Риге, под музыку его танго «Спи, моё бедное сердце». На памятнике выгравирована мелодия (нотная запись) танго «Ах, эти чёрные глаза».

В 1995 году Раймонд Паулс посвятил Оскару Строку песню на стихи М. И. Танича — «Король сочиняет танго». Первой исполнительницей песни стала Лайма Вайкуле.

В 2008 году Оскар Строк был символически (посмертно) восстановлен в Союзе композиторов Латвии. Это беспрецедентный факт в истории организации.

В 2012 году на мотивы мелодий Оскара Строка Рижский русский театр им. М. Чехова поставил спектакль «Танго между строк», посвящённый композитору (драматург Алексей Щербаков).

6 января 2013 г., к 120-летию Оскара Строка, в Риге (на здании по улице Тербатас, дом 50) была открыта памятная мемориальная доска на латышском и английском языках (автор Янис Струпулис) — в этом доме О. Строк проживал в 1945—1975 гг. В церемонии открытия участвовал композитор Раймонд Паулс.

В 2014 году вышел фильм латвийского режиссера Илоны Брувере "Тапер", посвященный Оскару Строку.

В 2019 году в Риге вышла монография на латышском языке (Oskars Stroks Tango karaļa mantojums — Оскар Строк. Наследие короля танго), посвященная биографии и творческому наследию Оскара Строка. Автор монографии — музыковед Янис Кудиньш (Jānis Kudiņš). В книге детально освещен жизненный путь и творческая деятельность Оскара Строка, также дана характеристика легенде о короле танго в контексте культуры в прошлом и в наши дни.

Произведения 
Существует легенда, что за всю свою творческую жизнь Строк написал более 300 танго. Эту легенду придумал сам Строк (настоящее число написанных им танго — 44). Общее число композиций Строка составляет около 350 произведений (инструментальные и вокально-инструментaльные). 

Также выдуманной легендой является утверждение, что Строк автор "Мурки". Эта песня с "криминальной тематикой"  появилась в Одессе в начале 20-х годов прошлого века, авторы её слов и музыки достоверно неизвестны. А Оскар Строк в середине 30-х в Риге создал свою версию или аранжировку музыки этой песни в жанре танго со словами об измене и несчастной любви. Первым исполнителем аранжировки "Мурки" Строка был известный рижский певец Константин Сокольский.

Танго

 «Чёрные глаза» (1928; слова Александра Перфильева)
 «Былое увлечение» (слова Оскара Строка)
 «Голубые глаза» (слова О.Строка)
 «Звёздное счастье» (слова Анатолия Горохова)
 «Когда весна опять придет» (слова О.Строка)
 «Лунная рапсодия» (слова Наума Лабковского)
 «Моё последнее танго» (слова А.Перфильева)
 «Мусенька» или «O mia cara» (слова О.Строка)
 «Не вспоминай» (слова О.Строка)
 «Не упрекай» (слова О.Строка)
 «О, как мне сладко» (слова О.Строка)
 «Ты всё грустишь о чёрных глазах» (Ответ на «Чёрные глаза») (слова О.Строка)
 «Скажите, почему?» (слова О.Строка)
 «Спи, моё бедное сердце» (слова О.Строка и Е. Альтшулера)
 «У моря» (слова Оскара Строка)
 «О Марианна»

Фокстроты

 «Весна» (слова Оскара Строка)
 «Катя» (слова О.Строка)
 «Не покидай!» (слова Оскара Строка)
 «Синяя рапсодия» («Голубая рапсодия») (слова О.Строка)
 «Яша-коммивояжёр» (слова Оскара Строка)

Прочие песни

 «Бэллочка» (слова Петра Лещенко)
 «Воспоминание» (слова Оскара Строка)
 «Голубое письмо» (слова Игоря Северянина)
 «Машенька» (слова Оскара Строка)
 «Полли, я люблю тебя» (слова Оскара Строка)
 «Цыганочка моя» (слова В. Берковича)
 «В разлуке» (слова Григория Бейлина)

Примечания

Ссылки 
 Сергей Кузнецов. Даугавпилс заново открывает имя Оскара Строка // «Латгалес Лайкс» 23.03.2007
 Людмила Вессель. Композитор, ставший королём // Газета «СейЧас»
 Король сочиняет танго
 Оскар Строк

Библиография (книги, очерки, статьи) 

 Гиммерверт А. А. Оскар Строк — король и подданный. — Нижний Новгород: Деком, 2006.
 Драгилёв Д. Лабиринты русского танго. — СПб.: Алетейя, 2008. — 168 с. — ISBN 978-5-91419-021-4
 Дименштейн И. «Король танго» Оскар Строк, рижанин // 6 октября 2007 («Вести сегодня» № 231).
 Марина Михайлец. Кто такой Оскар Строк?
Kudiņš, J. Oskars Stroks. Tango karaļa mantojums. Rīga: Zinātne, 2019, 415. lpp.

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Похороненные на кладбище Шмерли